Yamma steht für:

Geographie:
 ein Königreich der Sidama im heutigen Äthiopien, siehe Königreich Janjero
 ein Dorf in Niger, siehe Yama (Niger)

Personen:
 Frank Yamma, australischer Musiker
 Isaac Yamma (1940–1990), australischer Country-Sänger